Рібе́йра-Бра́ва (; ) — португальська власна назва.

Топоніми

Рібейра-Брава — муніципалітет.
 Рібейра-Брава (парафія)